Salta hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Provincia de Salta, en Argentina.
 Salta, ciudad en el norte de Argentina, capital de la provincia homónima.
 Estación Salta, del ferrocarril de esa ciudad.

Historia 
 Batalla de Salta, acaecida el 20 de febrero de 1813, en la Guerra de la Independencia Argentina.
 Conferencia de Salta (1823-1824), reunión en el marco de la Independencia argentina.

Otros usos 
 ARA Salta (S-31), submarino de la Armada Argentina.
 Salta (episodio de ALF), episodio de la serie ALF.
 Tom Salta, compositor estadounidense.
 Saltah, plato típico de Yemen.

Enlaces externos